Tricheuse peut faire référence à :
 Tricheuse (titre original : Manhandled), un film américain d'Allan Dwan, sorti en 1924;
 Tricheuse, un film français de Jean-François Davy, sorti en 2009.